Kincade ist das Pseudonym folgender Personen:

 John Carter (Sänger, 1942), britischer Sänger, Songwriter und Musikproduzent
 John Kincade, eigentlich John Knowles (* 1946), britischer Schlagersänger

Siehe auch:
 Kincaid
 Kinkade
 Kinkaid
 Kinkead